Jürgen Kühling ist der Name folgender Personen:

* Jürgen Kühling (Jurist, 1934) (1934–2019), deutscher Jurist, Richter des Bundesverfassungsgerichts
 Jürgen Kühling (Jurist, 1971) (* 1971), deutscher Jurist, Vorsitzender der Monopolkommission